Firmenich steht für:

 Firmenich (Mechernich), ein Stadtteil der nordrhein-westfälischen Stadt Mechernich
 Firmenich (Unternehmen), eine schweizerische Aktiengesellschaft 

Firmenich ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Firmenich (* 1959), deutsche Kunsthistorikerin
 Eduard Firmenich-Richartz (1864–1923), deutscher Kunsthistoriker
 Iris Firmenich (* 1961), deutsche Politikerin (CDU) und Abgeordnete des Sächsischen Landtags
 Johann Matthias Firmenich-Richartz (1808–1889), deutscher Schriftsteller